Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2011 se konalo ve dnech 12. a 13. února 2011 v rychlobruslařské hale Olympic Oval v kanadském Calgary. Pro muže to bylo 105. mistrovství světa, pro ženy 69. Z předchozího mistrovství světa obhajovala titul pouze Češka Martina Sáblíková, která se umístila na třetím místě; Nizozemec Sven Kramer sezónu 2010/2011 vynechal.

Českou výpravu tvořily Martina Sáblíková a Karolína Erbanová.

Muži 
Mužského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodníků, 15 z Evropy: Nizozemsko (4), Norsko (3), Polsko (2), Rusko (2), Francie (1), Itálie (1), Německo (1), Švédsko (1); 6 ze Severní Ameriky: Kanada (3), USA (3); 2 z Asie: Japonsko (1), Kazachstán (1); a 1 z Oceánie: Nový Zéland (1).

Ženy 
Ženského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodnic, 15 z Evropy: Nizozemsko (4), Norsko (3), Česko (2), Německo (2), Rusko (2), Polsko (1), Rakousko (1); 6 ze Severní Ameriky: Kanada (4), USA (2); a 3 z Asie: Japonsko (3).

* pád

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve víceboji 2011, isuresults.eu

2011
Rychlobruslení v roce 2011
Rychlobruslení v Kanadě
Sport v Calgary
Sport v Kanadě v roce 2011